Como Felipe VIII se conoce a varios soberanos y a un pretendiente:

 Felipe VIII de Borgoña palatina, Conde de Borgoña (1578-1621), más conocido como Felipe III de Castilla.
 Felipe VIII de Borgoña, Duque de Borgoña (1683-1746) más conocido como Felipe V de Castilla;
 Felipe VIII de Francia, Duque de Orleáns pretendiente al trono de Francia, Felipe de Orleáns.